Seodaemun peut désigner différents lieux de Séoul :
 la grande porte de l'Ouest de Séoul, aussi appelée Donuimun, aujourd'hui détruite,
 l'ancienne prison de Seodaemun, aujourd'hui reconvertie en musée,
 le parc de l'Indépendance de Seodaemun, dans lequel se situe ce musée,
 l'arrondissement de Seodaemun-gu,
 la station de métro Seodaemun dans l'arrondissement de Jongno-gu.